Сла́вная:

Топоним 
Белоруссия
 Славная — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
Россия
 Славная — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
 Славная — река в Калининградской области.
 Славная — река в Сахалинской области на острове Итуруп.

Украина
 Славная — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Славная — село в Зборовском районе Тернопольской области.

Галеры русского флота 
 Славная (галера, 1727)
 Славная (галера, 1747)
 Славная (галера, 1769)
 Славная (галера, 1796)

См. также 
 Славная улица